Бре́мен — город в Германии.
 Бремен — земля в Германии.
 Бремен — международный аэропорт в Бремене, в одноимённой федеральной земле Германии.
 Бремен — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 Бремен — деревня в коммуне Гросдубрау, район Баутцен, земля Саксония

Техника 
 «Бремен» — тип бронепалубных крейсеров, входивших в состав Императорских ВМС Германии в 1900-х — 1910-х гг.
 «Бремен» — серия немецких фрегатов 70-х годов.
 «Бремен» — название немецкого пассажирского лайнера.
 «Бремен» (1905—1915) — германский лёгкий крейсер.
  — немецкая подводная лодка.

Другое 
 Бремен, Вильгельмина фон — американская легкоатлетка.
 Бремен-Верден — владение Швеции в Германии в 1648—1719 годах.
 Бремен-Лига — футбольная Оберлига.